Tompkins est un patronyme et toponyme.

Patronyme 

 Aaron B. Tompkins (1844-1931), cavalier américain ;
 Andrew Tompkins, vocaliste et bassiste australien ;
 Angel Tompkins (né en 1942), actrice américaine ;
 Anne Tompkins (né en 1962), avocat américain ;
 Arthur S. Tompkins (1865-1938), homme politique américain ;
 Barry Tompkins (né c. 1940), commentateur sportif américain ;
 Bernard Tompkins (1904-1965), homme politique américain ;
 Betty Tompkins (née en 1945), artiste peintre américaine ;
 Brian Tompkins, entraîneur de soccer américain ;
 Caleb Tompkins (1759-1846), homme politique américain ;
 Charles Henry Tompkins (1830-1956), ingénieur et architecte américain ;
 Chris Tompkins, auteur-compositeur américain ;
 Christopher Tompkins (1780-1858), homme politique américain ;
 Cydnor B. Tompkins (1810-1862), homme politique américain ;
 Daniel D. Tompkins (1775-1824), vice-président américain ;
 Darlene Tompkins (née en 1940), actrice américaine ;
 Douglas Tompkins (1943-2015), environnementaliste et homme d'affaires américain ;
 Emmett Tompkins (1853-1917), homme politique américain ;
 Fred Tompkins (né en 1943), flûtiste de jazz américain ;
 Gertrude Tompkins Silver (1911-1944), aviatrice américaine de la Seconde Guerre mondiale ;
 Gwyn R. Tompkins (1861-1938), entraîneur de chien de course américain ;
 Hannah Tompkins (1721-1829), femme politique américaine ;
 Hannah Tompkins (1920-1995), artiste américaine ;
 Jack Tompkins (1909-1993), joueur de hockey sur glace et baseball américain ;
  ;
 Jason Tompkins, acteur nain britannique ;
 Jessie Tompkins (né en 1959), athlète américain ;
 Joan Tompkins (1915-2005), actrice américaine ;
 Joe Tompkins (né en 1968), skieur professionnel américain ;
 Kris Tompkins (né en 1950), conservateur américain ;
 Larry Tompkins (né en 1963), footballeur irlando-gallois ;
 Madeline Tompkins (né en 1952), pilote américain ;
 Mark Tompkins, entraîneur de chien de course britannique ;
 Mark Tompkins (né en 1954), artiste et danseur français ;
 Mark N. Tompkins (né en 1975), peintre et artiste canadien ;
 Mike Tompkins (né en 1948), homme politique américain ;
 Mike Tompkins (né en 1987), musicien canadien ;
 Minthorne Tompkins (1807-1881), homme politique américain ;
 Oscar Tompkins (1893-1969), avocat américain ;
 Patrick W. Tompkins (mort en 1853), homme politique américain ;
 Paul F. Tompkins (né en 1968), acteur américain ;
 Pauline Tompkins (morte en 2004), éducatrice américaine ;
 Peter Tompkins (1919-2007), journaliste américain ;
 Ptolemy Tompkins (né en 1962), écrivain américain ;
 Richard Tompkins (1918-1992), entrepreneur américain ;
 Roger Tompkins (né en 1952), directeur de télévision britannique ;
 Ross Tompkins (1938-2006), pianiste de jazz américain ;
 Sally Louisa Tompkins (1833-1916), infirmière et philanthrope américaine ;
 Shawn Tompkins (1974-2011), combattant d'arts martiaux canadien ;
 Stephen Tompkins (né en 1971), artiste et animateur américain ;
 Steve Tompkins, scénariste américain ;
 Sue Tompkins (née en 1971), artiste visuel et sonore britannique ;
 Tony Tompkins (né en 1982), joueur de football canadien.

Toponyme

Tompkins, village de la Saskatchewan ;
 Tompkins, village de Terre-Neuve-et-Labrador ;

Tompkins, ville du comté de Delaware dans l'État de New York ;
 Comté de Tompkins, comté de l'État de New York ;
 Tompkins Township, township du comté de Warren dans l'Illinois ;
 Tompkins Township, civil township du comté de Jackson dans le Michigan ;
 Tompkins, ville du comté de Delaware, dans l'État de New York.

Voir aussi 
 Tompkins Table, classification annuelle des collèges de l'université de Cambridge
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme